Gonospira funicula est une espèce de mollusque gastéropode terrestre de la famille des Streptaxidae. Cette espèce est endémique de La Réunion.

Articles connexes 
 Faune endémique de La Réunion

Notes et références

Liens externes 

 
 
 
 
 

Espèce de gastéropodes (nom scientifique)
Streptaxidae
Faune endémique de La Réunion